Vöhlin von Frickenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Adam Vöhlin von Frickenhausen (1668–1730), Kammerherr und Stallmeister
 Ferdinand Vöhlin von Frickenhausen (1556–1603), deutscher Kaufmann und Hofbeamter 
 Hans Christoph Vöhlin von Frickenhausen (Johann Christoph Vöhlin von Frickenhausen) (1521–1576), Hofbeamter 
 Johann Philipp Georg Dominikus Vöhlin von Frickenhausen (1705–1736), Kammerherr und Offizier
 Karl Vöhlin von Frickenhausen (1562–1599), deutscher Kaufmann